La Coppa di Israele 1997-1998 è la 38ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1997-1998

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
Coppa di Israele di pallacanestro maschile